Éclaireur peut désigner :

Groupes de personnes

Militaire 
 Éclaireur, dans l'armée les personnes qui ont pour mission de partir en reconnaissance pour observer le terrain.
  Éclaireur, le nom donné jusqu'à la fin du xix siècle à des volontaires participant à des opérations militaires.
 Éclaireurs-parachutistes, unité militaire de type troupe aéroportée des forces aériennes suisses.
 Section d'éclaireurs-skieurs, entre 1930 et 1940, un type d'unité française de reconnaissance en montagne.
 Sections d'éclaireurs de montagne, groupe de combat en montagne.
 Éclaireurs crows, amérindiens de la tribu des Crows qui furent utilisés en tant qu'éclaireurs par l'United States Army.
 Éclaireurs pawnees,  amérindiens de la tribu des Pawnees  qui furent utilisés en tant qu'éclaireurs par l'United States Army.
 Éclaireurs indiens de la United States Army, amérindiens qui ont fait partie intégrante de l'armée américaine.
 Éclaireurs de la Garde impériale, régiments de cavalerie légère de la Garde impériale sous le Premier Empire.
 Éclaireurs de la Seine, un Corps franc d'éclaireurs à cheval pendant le siège de Paris durant la guerre franco-prussienne.
 Compagnie des éclaireurs de l'Ouest, un groupe armé actif dans l'Ouest de la France sous la Révolution française.

Scoutisme 
 Éclaireur, ou Éclaireuse, dans le Scoutisme est une tranche d'âge regroupant les jeunes entre 11 ou 12 ans et 17 ans.
 Éclaireurs de France, devenu Éclaireuses Éclaireurs de France (EEDF), une association de Scoutisme française laïque.
 Éclaireurs israélites de France, devenu Éclaireuses et éclaireurs israélites de France (EEIF), une association de Scoutisme française d'éducation juive.
 Éclaireuses et éclaireurs de la nature, une association de Scoutisme française d'inspiration bouddhiste.
 Éclaireurs unionistes, devenu Éclaireuses et Éclaireurs unionistes de France, une association de Scoutisme française, mouvement protestant.
 Fédération des éclaireuses et éclaireurs (FEE), une association de Scoutisme française laïque.
 Éclaireurs français en Grande-Bretagne (EFGB), était une organisation scoute interconfessionnelle (catholiques, neutres, protestants, israélites) de la France libre.
 Éclaireurs français, était une association de Scoutisme française incorporée aux Éclaireurs de France en 1964.
 Éclaireurs salutistes du Congo, une association scoute de l’Armée du salut dans le territoire du Congo-Brazzaville.
 Fédération des Eclaireurs suisses, ancien mouvement scout Suisse qui a fusionné dans le Mouvement scout de Suisse ou MSdS.

Divers 
 Club des Éclaireurs, appelé aussi Club des Explorateurs, un département de l'Église adventiste du septième jour (EASJ).

Ouvrages 
 L'Éclaireur (1973), nouvelle de George R. R. Martin.
 Éclaireurs, (titre original : Scouting for Boys) est un ouvrage écrit par Robert Baden-Powell sur le fondement du scoutisme.
 Les Éclaireurs, un roman d'Antoine Bello publié le 5 février 2009 aux éditions Gallimard.
 L'éclaireur, livre de  .
 L'Éclaireur, livre d' Prix Méditerranée des lycéens

Journaux 
 L'Éclaireur (1831), journal hebdomadaire régional. d'information français diffusé le vendredi sur l'arrondissement de Châteaubriant en Loire-Atlantique.
 L'Éclaireur du Gâtinais, un journal hebdomadaire régional français.
 L'Éclaireur de l'Est, était un journal hebdomadaire régional français dissous en 1944 pour avoir paru après le 25 juin 1940.
 L'Éclaireur de Nice, était un journal régional du sud-est de la France.
 l'Éclaireur de l'Indre, était un journal fondé en en 1844 par George Sand.
 L'éclaireur-Progrès, est un journal canadien.

Films 

 L'Éclaireur, un film muet français réalisé par Louis Feuillade et sorti en 1907.
 Les Cinq Éclaireurs, un film japonais réalisé par Tomotaka Tasaka, sorti en 1938.
 L'Éclaireur, un film français réalisé par Djibril Glissant et sorti en 2006.
 Éclaireur, une classe d'Autobots dans les séries de films Transformers.
 L'éclaireur de la mort (Dead Reckoning), un véhicule blindé dans le film Le Territoire des morts.
 Les Éclaireurs, une espèce d'aliens apparu pour la première foi dans le Film Avengers : Infinity War de Marvel.

Radio - Télévision 

 Les éclaireurs, émission de radio  sur Europe 1.
 Les éclaireurs, émission de radio sur RTBF.
 Les éclaireurs, émission de radio sur ICI Radio-Canada.
 Les éclaireurs, un média digital du groupe Canal+.
 Les éclaireurs du numérique, émissions en podcast animées par Bertrand Lenotre, Damien Douani et Fabrice Epelboin.
 Les éclaireurs de l'eau, série documentaire diffusées originalement sur Canalsat, produite par J2F PROD et LSD.FILMS.
 L'éclaireur de France Bleu Saint Etienne Loire, émission sur France Bleu Saint Etienne Loire.
 L'éclaireur (Hearts Desire), 8 épisode de la Troisième saison de la série de télévision Au-delà du réel : L'aventure continue.
 Boo l'éclaireur, est le 13 épisode de la Série d'animation Romy & Boo.
 L'Éclaireur (And a Child Shall Lead), 3 épisode de la Troisième saison de Supercopter

Biologie 

 Sympétrum éclaireur, une espèce de libellules du genre Sympetrum.

Toponymie 

 Phare Les Éclaireurs, un phare situé sur l'un des îlots Les Éclaireurs dans le canal Beagle.
 îlots Les Éclaireurs, un petit archipel d'îlots, situés dans le canal Beagle, côté territorial argentin.
 Fosse l'Éclaireur, un ancien charbonnage du Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais.

Divers 

 Croiseur éclaireur, un type de navire de guerre du début du xxe.
 Éclaireur, Unité du jeu vidéo Le Seigneur des anneaux : L'Âge des conquêtes.
 Éclaireur à long foyer, un appareil de vision monoculaire bronchoscopique des années 30.
 Éclaireurs des ombres, titre d'un album du groupe Contre nuit.
 Chant des Éclaireurs de France, Chant fédéral des Éclaireurs de France.
 Notre-Dame des éclaireurs, Chant de prière écrit par Jacques Sevin .
 Les Éclaireurs, des pièces du jeu de société Stratego. 
 Les éclaireurs, des instruments qui permettent de mener des recherches scientifiques et/ou technologiques liées à SKA .
 Éclaireurs en fuite sur la neige, huile sur toile de Gaston Guignard. 
 Éclaireur, nom du cheval qui gagné la première course de Hippodrome de Longchamp en 1857

Voir aussi 

 LECLAIREUR, un concept store multi-point de vente crée en 1980 par Martine et Armand Hadida.

Notes et références